

Geografia 
 Longueil – comune francese della regione della Normandia
 Longueil-Annel – comune francese della regione dell'Alta Francia
 Longueil-Sainte-Marie – comune francese della regione dell'Alta Francia

Persone 
 Charles-Albert II Le Moyne de Longueil – militare, politico e governatore della Nuova Francia francese
 Christophe de Longueil – umanista francese di origine fiamminga
 Richard Olivier de Longueil – cardinale francese